Uppgårdstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uppgårdstjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (7,63 ha)
Uppgårdstjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn